Richard-Schirrmann-Realschule steht für:

 Die Richard-Schirrmann-Realschule in Altena, siehe Richard-Schirrmann-Realschule (Altena)
 Die Richard-Schirrmann-Realschule in Lüdenscheid, siehe Richard-Schirrmann-Realschule (Lüdenscheid)
 Die Richard-Schirrmann-Realschule in Essen, siehe Richard-Schirrmann-Realschule (Essen)